Мирза Гедеонович Геловани (, 2 марта 1917 года, село Тианети, Тифлисская губерния — 26 июня 1944 года при форсировании Западной Двины) — грузинский советский поэт. Участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Печатался с 18 лет, стихи были замечены Галактионом Табидзе.

Окончив Тианетский педагогический техникум, работал в школе, позже — корректором в издательстве «Сабчота Мцерали» (Тбилиси).

Призван в армию в октябре 1939 года. Окончил танковое училище. Во время Великой Отечественной войны — старший лейтенант, командир взвода. Участвовал в освобождении Белоруссии. Погиб на территории Бешенковичского района Витебской области

Похоронен у деревни Санники.

Библиография 
Осенний вечер

Литература 
Поэзия Мирзы Геловани. Дисс.

Память 

 В честь Мирзы Геловани названа улица в Сабуртало — районе Тбилиси
 В июле 2022 года состоялось торжественное присвоение ГУО "Ржавская детский сад-базовая школа" в аг. Ржавка Верхнекривинского сельсовета Бешенковичского района Витебской области Белоруссии имени Мирзы Гедеоновича Геловани

Примечания

Ссылки 
Самые мои поэты, или Мой «роман» со стихами 

Родившиеся в Тианети
Поэты Грузии
Танкисты Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Умершие в Бешенковичском районе
Похороненные в Бешенковичском районе